Бриокур — коммуна во Франции, департамент Верхняя Марна
 Бриокур — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона